Евгений Руфимович Никитин (род. 10 августа 1957, Фурманов, Ивановская область) — советский, белорусский и российский актёр, исполнитель песен.

Биография 
В 1979 году окончил Белорусский государственный театрально-художественный институт (курс Б. Луценко, А. Корсаковского, А. Милованова).

Работал в Театре-студии киноактера (1989—1999), Национальном академическом драматическом театре имени Горького (2000—2004), с 2004 года — в Драматическом театре Белорусской армии.

В кино снимается с 1980 года, первый фильм — «Свадебная ночь». Известен ролью воспитателя Куренного в фильме «Пацаны».
 
Известный исполнитель песен в стиле шансон, выступает с концертами.

Лауреат белорусского республиканского конкурса «Поют актёры театра и кино» (1995).

Фильмография

Дискография 
В 2010 году был выпущен альбом «Краски осени». В альбом вошли 13 песен:

1. Бокал

2. Судьба

3. Сынок

4. Единственная

5. Рассветы-закаты

6. Китайская стена

7. Брошенная

8. Половинка

9. Наш дом

10. Нам с тобой

11. Друг без друга

12. Закон и порядок

13. Моя машина

Музыка и слова: В. Сукалинский

Личная жизнь 
Разведён, имеет дочь Елизавету. 

Проживает в Беларуси в г. Логойске.

Примечания

Ссылки 
Никитин Евгений
Евгений Никитин с программой «Вечер настоящего шансона»
Никитин Евгений Руфимович
Евгений Никитин на сайте Вконтакте